Сержипи () — река на северо-востоке Бразилии. На местном диалекте тупи название означает «река крабов». 

Истоки Сержипи расположены на возвышенности Серра-Негра около границы со штатом Баия. Русло реки находится полностью на территории одноимённого штата. Впадает река в Атлантический океан, разделяя муниципалитеты Аракажу и Барра-дус-Кокейрус. 

В низовьях построен мост Жуана Алвиша, соединяющий столицу штата с Барра-дус-Кокейрус.

Имеет приток — реку Котингипа.

Примечания 

Реки, впадающие в Атлантический океан (Южная Америка)
Реки Сержипи